In 1912/13 werd het achttiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Victoria Hamburg werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club versloeg eerst Holstein Kiel en verloor in de finale van Eintracht Braunschweig.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1912/13